Civitanova kan have flere betydninger:

 Civitanova Marche, en italiensk by i regionen Marche i Italien.
 Civitanova del Sannio, en italiensk by i regionen Molise i Italien.